__БЕЗКН__

Hyainailourinae (Хијаинаилоуринае — „хијенске мачке”) је изумрла парафилетска потпородица плаценталних сисара из изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, која је у периоду од средњег еоцена до средњег миоцена настањивала подручје Европе, Азије, Африке и Сјеверне Америке. Ову потпородицу сисара су чинили племена Leakitheriini, Metapterodontini и Paroxyaenini, родови Akhnatenavus, Hemipsalodon, Ischnognathus, Megistotherium, Mlanyama, Orienspterodon, Pakakali  и Simbakubwa, као и полифилетско племе Hyainailourini и неколико неименовани врста. Стручни назив за чланове ове парафилетске потпородице сисара је хијаинаилоурини.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација парафилетске потпородице Hyainailourinae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетске потпородице Hyainailourinae.

Временска распрострањенст родова из потпородице Hyainailourinae унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailouridae

Референце

Литература 

 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 B. Lange-Badré and M. Böhme (2005.) "Apterodon intermedius, sp. nov., a new European Creodont Mammal from MP22 of Espenhain (Germany)." Annales de Paléontologie 91:311-328
 M. Morlo, E. R. Miller and A. N. El-Barkooky (2007.) "Creodonta and Carnivora from Wadi Moghra, Egypt." Journal of Vertebrate Paleontology 27(1):145-159